Рубаны:
 Рубаны (м.) — наструги с прямым ле́зом, которыми строгают после шерхебелей, горбылеватых стругов.

Топоним

Россия 
 Рубаны — посёлок, Красногорский район, Брянская область

Украина 
 Рубаны — село, Кобелякский район, Полтавская область.
 Рубаны — село, Ахтырский район, Сумская область.

См. также 
 Рубан